Oslava má více významů:

 slavnost
 Oslava, přítok Jihlavy – řeka v kraji Vysočina a Jihomoravském kraji v Česku
 Přírodní park Oslava
 Oslava (Dolní Heřmanice), část obce Dolní Heřmanice v okrese Žďár nad Sázavou
 Oslava (přítok Oskavy) – potok na severu Moravy, přítok Oskavy
 Osława – řeka ve Východních Beskydech v Polsku, levostranný přítok řeky San

Externí odkazy